Ridley (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire 
Ridley (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex 
Ridley (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent 
Ridley (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland 
Ridley (fiets), een Belgisch fietsenmerk
Ridley (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Ridley (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2022
Henry Nicholas Ridley, een Brits botanicus